Red Bull Super Challenge 1998 — профессиональный пригласительный снукерный турнир, который проходил с 8 по 10 сентября 1998 года в Китае. Победителем турнира стал Стивен Хендри; 2 место занял Джон Хиггинс.

Это единственный розыгрыш турнира Red Bull Super Challenge.

Формат 

Победитель турнира определялся по итогам группового этапа, в котором участвовали 6 снукеристов. За победу в матче игрок получает 3 очка; за каждый отдельно взятый выигранный фрейм — 1.

Высший брейк 

 127 — Джон Хиггинс (матч против Стивена Хендри)

Результаты

Ссылки 

 Отчёт о турнире на Snooker.org 

Red Bull Super Challenge
1998 год в снукере